Натуральне число 312
 312 рік до нашої ери
 312 рік нашої ери